Paul Smith peut désigner :
 Paul Girard Smith (1894-1968), scénariste, acteur et réalisateur américain ;
 Paul Althaus Smith (1900-1980), mathématicien américain ;
  ;
 Paul J. Smith (1906-1985), compositeur américain ;
 Paul J. Smith (1906-1980), animateur et réalisateur américain ;
 Paul L. Smith (1939-2012), acteur américain ;
 Paul Smith (1929-2006), acteur américain ;
 Paul Smith (1946-), styliste britannique ;
 Paul Smith (1951-), historien britannique ;
 Paul Smith (1955- ), pilote automobile ;
 Paul Smith (1977-), footballeur gallois ;
 Paul Smith (1979-), footballeur anglais ;
 Paul Smith (1953-), dessinateur de comics ;
 Paul Smith, joueur de football américain.